Einhardsbasilika steht für:

 Einhard-Basilika (Seligenstadt)
 Einhardsbasilika (Steinbach) in Steinbach bei Michelstadt